Le mot commutation est employé dans plusieurs domaines :
 dans les télécommunications :
 commutation de paquets
 commutation de circuits
 commutation téléphonique
 délai de commutation
 en informatique, commutation de contexte
 en linguistique, la méthode de commutation consiste à changer un son pour un autre pour savoir s'il permet de distinguer des unités significatives.
 en grammaire, la méthode de commutation consiste à changer un élément constitutif pour un autre pour savoir si les deux éléments appartiennent à la même catégorie grammaticale.
 en mathématiques, la commutation ou commutativité est une propriété algébrique.
 en droit, la commutation de peine est un acte par lequel une autorité souveraine atténue la nature ou la durée de la peine infligée à un condamné (voir Réduction de peine en France).

Voir aussi